Bowman steht für:
 Bowman (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bowman (Film), US-amerikanischer Kurzfilm von Robert Mollohan (2010) 
 (2996) Bowman, Asteroid des Hauptgürtels
 Bowman (Maschinenbauunternehmen), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900)
 Bowman Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902)
 Bowman Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1921–1922)

Bowman ist der Name folgender Orte:

— in den Vereinigten Staaten:
 Bowman (Arkansas)
 Bowman (Georgia)
 Bowman (Indiana)
 Bowman (Kalifornien)
 Bowman (Mississippi)
 Bowman (New Hampshire)
 Bowman (North Dakota), im Bowman County
 Bowman (South Carolina)
 Bowman (Tennessee)
 Bowman Acres, Indiana
 Bowman Bluff, North Carolina
 Bowman Corners, Vermont
 Bowman Creek (Pennsylvania)
 Bowman Crossroads, Alabama
 Bowman Manor, New Jersey

— in Kanada:
 Bowman (Québec)

— im NRHP gelistete Objekte:
 Bowman Farm, in Boones Mill, Virginia, ID-Nr. 00000314
 Bowman Field Historic District, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 88002616
 Bowman Homestead, in McKeesport, Pennsylvania, ID-Nr. 79003140
 Bowman Houses, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 79000973
 Bowman Lake Patrol Cabin, in West Glacier, Montana, ID-Nr. 86000340
 Bowman Lake Road, in West Glacier, Montana, ID-Nr. 95001565
 Bowman Livery Stable, in Muscatine, Iowa, ID-Nr. 74000799
 Bowman Mill Covered Bridge, in New Reading, Ohio, ID-Nr. 78002169
 Bowman Mill Road Rural Historic District, in Lexington, Kentucky, ID-Nr. 99000901
 Bowman Site, in Lot, Kentucky, ID-Nr. 85002974
 Bowman-Carney House, in Dresden, Maine, ID-Nr. 71000071
 Bowman-Chamberlain House, in Kanab, Utah, ID-Nr. 75001811
 Bowman-Pirkle House, in Buford, Georgia, ID-Nr. 73000623
 Bowman’s Castle, in Brownsville, Pennsylvania, ID-Nr. 75001641
 Bowman’s Distillery, in Tiffin, Ohio, ID-Nr. 80003218
 Bowman’s Folly, in Accomac, Virginia, ID-Nr. 69000216
 Bowman-Scott House, in Lancaster, Kentucky, ID-Nr. 85003721
 Bowman-Zirkle Farm, in Edinburg, Virginia, ID-Nr. 09000642

Siehe auch:
 Bowman Creek
 Bowman Field
 Bowman Island
 Bowman Lake
 Bowman Township
 Bowman-Küste, Küstenabschnitt der Antarktischen Halbinsel
 Bowman Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Boman
 Bouwman
 Bauman
 Baumann